Het seizoen 2008/09 van de Primera División was de 78e editie van de Spaanse voetbalcompetitie. Vanwege een nieuwe sponsor stond de competitie dit seizoen bekend onder de naam Liga BBVA. Titelverdediger was Real Madrid, de kampioen van het seizoen 2007/08.

Het seizoen begon op 30 augustus en eindigde op 31 mei. Twintig ploegen namen deel aan dit seizoen, zeventien namen vorig seizoen ook deel, de andere drie clubs zijn vorig seizoen gepromoveerd uit de Segunda División A. Er werd in deze competitie met een nieuwe bal gespeeld: de Nike T90 Omni.

Promovendi 
 Gepromoveerd uit Segunda División A 2007/08
 CD Numancia
 Málaga CF
 Sporting de Gijón

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; Pnt = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Pichichi 

De Pichichi-trofee wordt uitgereikt aan de topscorer van het seizoen.

Trofeo Zamora 
De Trofeo Zamora voor de beste keeper van het seizoen is gewonnen door de Spanjaard Víctor Valdés van FC Barcelona.

Statistieken 
 Eerste doelpunt: Luis García van Espanyol tegen Valladolid, 48e minuut (30 augustus 2008)
 Snelste doelpunt: 33 seconden - Van Nistelrooij van Real Madrid tegen Atlético Madrid (18 oktober 2008)
 Laatste doelpunt in een wedstrijd: 96e minuut - Gonzalo Higuaín van Real Madrid tegen Atlético Madrid (18 oktober 2008)
 Grootste overwinning: 6 doelpunten verschil
 Real Madrid - Sporting de Gijón 7-1 (24 september 2008)
 Barcelona - Valladolid 6-0 (8 november 2008)
 Meest doelpuntrijke wedstrijd: 8 doelpunten
 Real Madrid - Sporting Gijón 7-1 (24 september 2008)
 Villareal - Atlético Madrid 4-4 (26 oktober 2008)
 Real Madrid - Barcelona 2-6 (2 mei 2009)
 Meeste doelpunten in één helft: 6 doelpunten
 Sevilla - Sporting Gijón 4-3 (3-3) (13 september 2008)
 Real Madrid - Numancia 4-3 (4-2) (14 september 2008)
 Barcelona - Atlético Madrid 6-1 (5-1) (4 oktober 2008)
 Villareal - Atlético Madrid 4-4 (0-2) (26 oktober 2008)
 Málaga - Osasuna 4-2 (0-0) (30 november 2008)
 Ruststand staat tussen haakjes.
 Meeste doelpunten in één wedstrijd door één club: Real Madrid - Sporting de Gijón 7-1 (24 september 2008)
 Snelste hattrick: 24 minuten - Samuel Eto'o van Barcelona tegen Almería (25 oktober 2008)

Primera División
Competitievoetbal 2008/09